Gemarmerd heide-uiltje
 Roodbont heide-uiltje